Гро́мов, Евге́ний Влади́мирович:
 Громов, Евгений Владимирович (род. 1959) — советский футболист, полузащитник.
 Громов, Евгений Владимирович (род. 1973) — украинский пианист.